Lee Da-in () può riferirsi a:
Lee Da-in (attrice 1985), attrice sudcoreana nata nel 1985
Lee Da-in (attrice 1992), attrice sudcoreana nata nel 1992